Marton Frigyes
Marton Frigyes (1928–2002) rendező
hasonló nevűek
B. Marton Frigyes (1951) operatőr